Саймон Уэбб:
 Уэбб, Саймон (род. 1979) — британский певец, продюсер, актёр.
 Уэбб, Саймон (1949—2005) — английский шахматист, международный мастер.